{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#ee82b8"
!colspan="12"|Transylvania Open 2021
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" | Irina Bara   Ekaterine Gorgodze
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | A Krunić L Pattinama Kerkhove
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |4–6, 6–1, [11]–[9]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu
| 
|''Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}2021 Transylvania Open – Dublu''' s-a desfășurat în a doua jumătate a lunii octombrie 2021. Aceasta a fost prima ediție a turneului.

Capi de serie

Tablou principal

Tabloul final

2021
WTA Tour 2021